Вадим Шпитальный:
 Шпитальный, Вадим Вадимович (1972—2023) — советский и российский футболист.
 Шпитальный, Вадим Петрович (1941—1994) — советский футболист и тренер.